Municipio de Menoken puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Menoken (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Burleigh.
 Municipio de Menoken (condado de Shawnee, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Shawnee.